И́горь Заха́ров: Захаров, Игорь Вячеславович (род. 1975) — российский футболист, тренер.
 Захаров, Игорь Григорьевич (род. 1947) — советский и российский специалист военного кораблестроения.
 Захаров, Игорь Николаевич (род. 1966) — советский и российский футболист, футбольный арбитр.